Amadou Thiam ist der Name folgender Personen:

* Amadou Thiam (Politiker) (1923–2009), ivorischer Journalist, Politiker und Diplomat 
 Amadou Thiam (Schiedsrichter) (* 1982), mauretanischer Fußballschiedsrichter
 Amadou Thiam (Fußballspieler) (* 1989), mauretanischer Fußballtorhüter 

Siehe auch:
 Mamadou Thiam